В Соединённых Штатах насчитывается 2 округа с названием Самнер ():
 округ Самнер — штат Канзас
 округ Самнер — штат Теннесси